Dieser Artikel ist eine Übersicht der Mannschaftskader der Afghan Premier League 2012.

Tofan Harirod

Simorgh Alborz

De Maiwand Atalan

De Spinghar Bazan

Shaheen Asmayee

Oqaban Hindukush

Mawjhai Amu

De Abasin Sape

Einzelnachweise 

Afghan Premier League
Afghan Premier League 2012